Nowosielski può riferirsi a:

Dan Nowosielski (1966), ex schermidore canadese, fratello di Leszek;
Jerzy Nowosielski (1923-2011), pittore, scenografo e illustratore polacco;
Leszek Nowosielski (1918-1999), pittore e ceramista polacco;
Leszek Nowosielski (1968), ex schermidore canadese, fratello di Dan